Valentine (天哭星ハーピーのバレンタイン, Tenkokusei Hāpī no Barentain) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de la Harpie, de l'étoile Céleste de la Lamentation, Valentine apparait durant le "Mekaï-Hen" du Chapitre Hadès.

Un prologue aux combats à venir 
(Attention ! Cette partie ne concerne que le Manga. Elle diffère de la version animée)
 
Alors que le château d'Hadès commençait à s'effondrer, Pandore et Rhadamanthe ordonnèrent aux Spectres encore présent sur place de regagner le Monde des Morts. Rhadamanthe et les Spectres se mirent en marche mais furent stoppés par les chevaliers de Bronze d'Athéna. Les chevaliers défièrent le Juge des Enfers et celui-ci s'apprêta à les anéantir lorsque quatre Spectres apparurent soudain : Valentine de la Harpie, Gordon du Minotaure, Queen de l'Alraune et Sylphide du Basilic. N'égalant évidemment pas la puissance des trois Juges des Enfers, ces quatre Spectres étaient néanmoins connus pour être exceptionnellement puissants au sein de l'armée d'Hadès.

Valentine de la Harpie affronta Seiya de Pégase, tandis que les trois autres Spectres s'occupèrent des autres chevaliers de Bronze. Il ne fallu pas longtemps à Seiya pour comprendre qu'il avait trouvé en Valentine un adversaire de taille. Le combat dura un moment puis Valentine décida de quitter les lieux et de se rendre à son tour au "Meikai". À la surprise générale, Seiya voulu continuer le combat et se jeta sur le Spectre de la Harpie. Ils tombèrent alors ensemble dans le gouffre menant au Monde des Morts.

Combat au Cocyte 
Hadès, qui prit possession du corps de Shun, réussi à vaincre Ikki, le chevalier de Bronze du Phénix. Pandore appela alors Valentine afin qu'il débarrasse les lieux du corps de Phénix en l'envoyant au Cocyte : Prison destinée à recevoir tous les chevaliers ayant défié l'autorité d'Hadès.

Suivant les ordres de la Prêtresse, le Spectre de la Harpie gagna la huitième prison et y laissa le corps du chevalier à côté de celui de Seiya. Le chevalier de Pégase était bien conscient, mais prisonnier de la glace. Il interpella alors le Spectre et lui proposa un défi : s'il le sortait de cette prison et qu'il réussissait à la vaincre, il obtiendrait l'armure d'Athéna. Sceptique dans un premier temps, Valentine accéda à la demande de Seiya et le libéra de sa prison de glace.

À peine sorti, Seiya se précipita sur Valentine et l'attaqua. Hélas, son corps était encore engourdi par le froid et ses coups bien trop lents. Le Spectre les évita tous sans difficulté et lorsqu'il riposta, Seiya fut incapable de faire le moindre geste et mordit la poussière. Pourtant, guidé par le cosmos qui émanait de l'armure d'Athéna, le chevalier Pégase se releva une nouvelle fois. Ayant apparemment récupéré toutes ses capacités, Seiya se prépara à porter une attaque décisive ; Valentine fit de même. Le spectre de la Harpie ne remporta pas ce duel puisqu'il fut mis en pièce et mourut dans la vallée gelée du Cocyte.

Surplis 
La surplis de Valentine représente la Harpie, créature mythologique divine qui semait la dévastation.

Techniques 
 Greed the Life 
 Sweet Chocolate

Voix 
Dans la version originale, Valentine est doublé par Eiji Takemoto.

Spectres d'Hadès